Nera kan syfta på:
 Nera (artist) – en serbisk artist
 Nera (folkgrupp) – en folkgrupp i Eritrea

Geografi

Italien 

 Nera, vattendrag, Umbrien, Fiume Nera,

Spanien 

 Río de Mera, vattendrag, Galicien, Provincia da Coruña,